Honerath (Bad Münstereifel), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Honerath (Verbandsgemeinde Adenau), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts